Microphthalmus szelkowii är en ringmaskart. Microphthalmus szelkowii ingår i släktet Microphthalmus och familjen Hesionidae. Utöver nominatformen finns också underarten M. s. longisetosa.

Källor 

Havsborstmaskar
szelkowii